Fassowa (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Fassowa (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Fassowa (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw

Siehe auch:

 Rudnja-Fassowa